Orgia bezeichnet:

 Orgia (Toskana), Ortsteil der Gemeinde Sovicille in der Provinz Siena, Italien

weitere Bedeutungen:
 Orgia, Theaterstück von Pier Paolo Pasolini

Siehe auch:
 Orgie